Carranza puede referirse a:

Divisiones administrativas

España 
 Carranza (C.P. 48891), localidad de la provincia de Vizcaya;
 Valle de Carranza (C.P. 48891), localidad de la provincia de Vizcaya;
 Colonia de Carranza (C.P. 28420), localidad de la comunidad de Madrid;

Argentina 
 Adolfo E. Carranza, localidad de la provincia de Catamarca;

México 
 Cuatrociénegas de Carranza, ciudad del estado de Coahuila;
 Municipio de Jesús Carranza, municipio de la Región de las Selvas, Estado de Veracruz;
 Jesús Carranza (Veracruz), población de la Región de las Selvas, Estado de Veracruz;

Perú 
 Distrito de Luis Carranza, distrito rural de la Provincia de La Mar, Departamento y Región de Ayacucho.

Apellido 
 Carranza, apellido de origen vasco.

Personajes con el apellido Carranza

Argentina 
 Adolfo Pedro Carranza (1857 - 1914), historiador argentino.
 Ángel Justiniano Carranza (1834 - 1899), médico, abogado y literato argentino.
 César Carranza (1980), jugador de fútbol argentino
 Roque Carranza (1919 - 1986), político argentino, Ministro de Obras y Servicios Públicos y de Defensa.

Colombia 
 María Mercedes Carranza (1945-2003), poetisa y periodista colombiana.
 Eduardo Carranza (1913-1985), poeta colombiano.

Costa Rica 
Miguel Carranza Fernández (1780-1841), político de Costa Rica.
 Bruno Carranza Ramírez (1822-1891), Presidente de Costa Rica.
 Ramón Carranza Ramírez(1819-1895), jurista y presidente de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica.

España 
 Bartolomé de Carranza (1503-1576), eclesiástico y teólogo español.
 Jerónimo Sánchez de Carranza (?-1600), militar español del siglo XVI, creador de la escuela de la Verdadera Destreza, principal escuela de esgrima española.
 Ramón de Carranza y Fernández de la Reguera (1863-1936) , alcalde de Cádiz.
 José León de Carranza Gómez-Pablos (1892-1969), marqués de Villapesadilla y alcalde de Cádiz durante el franquismo, hijo de Ramón de Carranza.
 Ramón de Carranza Gómez (1898-1988), aristócrata, alcalde de Sevilla y expresidente del Sevilla F. C., hijo de Ramón de Carranza.

México 
 Venustiano Carranza Garza (1859-1920), presidente de México.
 Eleazar Carranza González (1963) botánica 
 Jesús Carranza Garza (1857-1915), militar que participó en la Revolución Mexicana.
 Sebastián Carranza Cepeda (n/d), militar que participó en la Revolución mexicana.
 Abelardo Carranza Strasburger (n/d), militar que participó en la Revolución Mexicana.
 Emilio Carranza Rodríguez (1905–1928) aviador, conocido como el “Lindbergh de México”.
 Martha Laura Carranza Aguayo (1962-), política, miembro del Partido Revolucionario Institucional, ha sido diputada federal.

Perú 
 Juan Luis Carranza Ugarte (1966-), economista peruano. Ministro de Economía y Finanzas del Perú.
 José Luis Carranza (1964-), futbolista peruano, jugó con la Selección del Perú.

Instalaciones y derivados 
 Carranza, estación de ferrocarril de Buenos Aires.
 Carranza, estación de metro de Buenos Aires.
 Museo Casa Carranza, museo dedicado a Venustiano Carranza, localizado en la Ciudad de México.
 Estadio Francisco Carranza Limón, localizado en Guasave, Sinaloa, México.
 Estadio Ramón de Carranza, sede del Cádiz Club de Fútbol de España.
 Trofeo Ramón de Carranza, torneo veraniego de fútbol que enfrenta en dicho estadio a cuatro clubes, incluido el anfitrión.
 Faro Cabo Carranza en Chile.